Municipio de Atwood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Atwood (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Atwood (condado de Rawlins, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rawlins.